Grammel bezeichnet:
 ein Nebenprodukt der Talg- und Fettgewinnung aus tierischen Produkten, siehe Grieben- oder Grammelschmalz, 
 als dieser Teil zahlreicher Speisen, wie Grammelpogatscherl oder Grammelknödel

Grammel ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Grammel (* 1998), deutscher Skirennläufer
 Richard Grammel (1889–1964), deutscher Physiker
 Sascha Grammel (* 1974), deutscher Bauchredner
 Søren Grammel (* 1971), deutscher Kurator und Ausstellungsmacher

Siehe auch:
 Graml